

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Русские названия видов даны по книге «Флора СССР».
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R 

 Viburnum x rhytidophylloides

S

T

U

V

W

Y

Примечания

Литература 
 
 

Калина